«Плащ и Кинжал» () — американский супергеройский телесериал на основе комиксов Marvel про дуэт двух подростков, Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона, у которых появляются сверхспособности, когда герои случайно сталкиваются друг с другом. Сериал является частью Кинематографической вселенной Марвел. Съёмки сериала начались 10 февраля 2017 года в Луизиане. Премьера сериала состоялась 7 июня 2018 года на телеканале Freeform. Сериал продлили на второй сезон, премьера которого состоялась 4 апреля 2019 года. 24 октября 2019 года сериал был закрыт.

Синопсис 
Тэнди и Тайрон происходят из совершенно разных слоев общества, ничто не связывало их до того самого дня, когда произошёл взрыв на нефтяной платформе, отнявший у них любимых людей.

Тэнди Боуэн — девушка из обеспеченной семьи. Ещё маленькой она стала свидетелем смерти собственного отца, погибшего в аварии во время взрыва на нефтяной платформе, после чего жизнь девочки полностью изменилась.

Тайрон Джонсон в юности хотел лишь доказать, что он бесстрашный. Но после того, как его старшего брата Билли убили, а Тайрон не смог его спасти, он стал бояться. В подростковые годы Тайрон постепенно замыкается в себе.

Тэнди Боуэн и Тайрон Джонсон — двое подростков из разных слоев общества. Однажды при роковой встрече они узнают, что обладают сверхспособностями. Тэнди может излучать световые кинжалы, а Тайрон может перемещаться в пространстве. Ребята быстро понимают, что вместе они сильнее, но их чувства по отношению друг к другу делают их и без того сложный мир ещё более запутанным.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основные персонажи 

 Оливия Холт — Тэнди Боуэн / Кинжал, девушка, излучающая кинжалы света.
 Обри Джозеф — Тайрон Джонсон / Плащ, юноша, перемещающийся в пространстве.
 Глория Рубен — Адина Джонсон, мама Тайрона, которая вкладывает значительные средства в то, чтобы у её сына было хорошее будущее.
 Андреа Рот — Меллиса Боуэн, мама Тэнди.
 Джон Дэниел Эвермор — Джеймс Коннорс, детектив из Нового Орлеана.
 Майлз Массенден — Отис Джонсон, отец Тайрона, работающий человек, который пытается обеспечить свою семью.
 Карл Лунстенд — Лиам Уолш, уголовный партнер Тэнди и её бойфренд.
 Эмма Лахана — Бриджит О’Рейли, детектив из Нью-Йорка, считающая, что никто не выше закона, даже полицейские, после соединения с тёмной и светлой материей разделилась на 2 человека — светлую сторону Бриджит и тёмную сторону Мейхем.
 Эмма Лахана — Мейхем, клон Бриджит, созданная из тёмной и светлой материй, имеет сверхсилу и сверхскорость.
 Джейми Зеваллос — отец Дельгадо, школьный советник и священник.

Повторяющиеся персонажи

Первый сезон 
 Уэйн Пер — Питер Скарборо, генеральный директор «Roxxon Gulf», ответственный за конфискацию работы Нэйтана Боуэна после его смерти.
 Ноэль Рени Берси — Эвита Фузильер, подруга и любовный интерес Тайрона.
 Дэлон Дж. Холлэнд — Дуэйн Портер, друг Билли Джонсона и знакомый Тайрона.
 Энди Дилан — Нейтон Боуэн, отец Тэнди. Погиб в автокатастрофе во время взрыва нефтяной платформы.
 Маркус Клэй — Билли Джонсон, старший брат Тайрона. Застрелен полицейским.
 Лэйн Миллер — Кеннет Фукс, полицейский из Нового Орлеана и любовный интерес О’Рейли.
 Грэйлен Брайант Бэнкс — Чу Чу Бруссар, член племени дикого красного ястреба «Mardi Gras» и друг Отиса Джонсона.
 Анджела Дэвис — Шантель Фузильер, тетя Эвиты, жрица вуду и эксперт по каждому божественному соединению в истории Нового Орлеана.
 Элли Маки — Мина Хесс, инженер-эколог в «Roxxon Gulf», который поддерживает Тэнди.
 Тим Кан — Иван Хесс, отец Мины, который работал с Нэйтаном Боуэном в «Roxxon Gulf».

Второй сезон 
 Дилшад Вадсария — Авандалия «Лия» Деван, бывшая студентка-медик, который ведет группу поддержки, на которую ходят Тэнди и Мелисса.
 Бруклин Маклинн — , бывший музыкант, получивший сверхсилы и стремящийся погрузить всё население Нового Орлеана в потусторонний мир, для того чтобы питаться их отчаянием.
 Сесилия Лил — Микаэлла Белл, застенчивая и неуверенная в себе женщина, переживающая насилие, которая присоединяется к группе поддержки с Тэнди и Мелиссой.
 Джошуа Дж. Уильямс — Соломон, молодой и сочувствующий член «Uptown Block Kings».

Гость

Первый сезон 
 Тим Белл — Брэдфорд, офицер полиции и бывший напарник детектива Коннорса. Позже убит Мэйхем.
 Майк Донован — Рик Коттон, богатый холостяк, которого грабит Тэнди.
 Гари Викс — Грег Прессфилд, парень Мелиссы, юрист, который занимается делом Нэйтана Боуэна в «Roxxon».
 Далтон Е. Грэй — Бенни, один из партнеров Тайрона по баскетболу.
 Люрей Купер — вождь Ролан Дюплантье, лидер племени «Mardi Gras» и друг Отиса Джонсона.
 Ванесса Мотта — профессиональный убийца, замаскированная под человека, доставляющего воду.
 Андреа Франкл — Дюшан, начальник полиции Нового Орлеана.
Стэн Ли — камео в виде картины на съемочной площадке.

Второй сезон 
 Т. С. Мэтерн — Джереми, парень Микаэллы, который поднимает на нее руку.
 Джон П. Фертитта — сенатор Эса Хендерсон, дядя Джеймса Коннорса. Позже его арестовывают, когда разоблачается его сокрытие Билли.
 Теодус Крэйн — Бо, бандит, который помогает следить за похищенными женщинами в мотеле «Викинг».
 Бьянка Сантос — Дель, брошенная девушка, порабощенная в мотеле «Викинг».
 Джастин Сэмс — барон Самеди, владелец аркады в Измерении Темной Силы, которая держалась за душу Плаща. Он выпустил душу Плаща, когда Эвита провела с ним свадьбу.

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2019)

Производство 
7 апреля 2016 года Freeform дала зелёный свет производству над сериалом Плащ и Кинжал. Freeform является сопродюсером студий Marvel Studios и ABC Signature Studios.
Производство началось в феврале 2017 года в Новом Орлеане, под рабочим названием «Тень». Первый сезон сериала будет иметь бюджет в $42 млн.
30 января 2017 года сайт Marvel.com объявил, что Обри Джозеф и Оливия Холт были выбраны на главные роли в сериале.

См. также 
 Плащ и Кинжал (Marvel Comics)
 Вселенная Marvel
 Кинематографическая вселенная Marvel

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы кинематографической вселенной Marvel
Программы телеканала Freeform
Телесериалы на английском языке